Le mot Mino peut signifier :

Pseudonyme 

 Song Min-ho (1993-), rappeur sud-coréen.
 Dominique Mucret, chanteuse et danseuse française.
 Mino est le nom de scène d'un rappeur marseillais, signé sur le label de Soprano, avec qui il collabore sur plusieurs morceaux (dont Tant que Dieu sur son album Puisqu'il faut vivre).

Toponyme 

 Province de Mino, une ancienne province du Japon ;
 Mino, une municipalité de la préfecture de Gifu au Japon ;

Divers 
  (蓑), vêtement traditionnel japonais fait en paille de riz ;
 Mino, la transcription erronée du nom Minon, autre nom - dans la langue fon - des Amazones du Dahomey ;
 , une minisérie réalisée en 1986.
 Mino, genre d'oiseaux de la famille des Sturnidae

Patronyme 

 Annie Mino-Choukroun (1945-2015) est une psychiatre franco-suisse.

Références 

Patronyme italien